Family Affair oder Family Affairs (deutsch Familiensache) steht für:

Film und Fernsehen:
 Family Affairs (Fernsehserie, 1949), britische Fernsehserie (1949 bis 1950)
 Family Affair, Originaltitel von Lieber Onkel Bill, US-amerikanische Fernsehserie (1966 bis 1971)
 Family Affair (Fernsehserie, 2002), US-amerikanische Fernsehserie (2002 bis 2003)
 Family Affairs (Fernsehserie, 1997), britische Fernsehserie (1997 bis 2005)
 Family Affair (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Chico Colvard (2010)

Musik:
 Family Affair (Philip-Bailey-Album), Musikalbum von Philip Bailey (1989)
 Family Affair (The-Bear-Quartet-Album), Musikalbum von The Bear Quartet (1993)
 Family Affair (MC-Hammer-Album), Musikalbum von MC Hammer (1998)
 Family Affair (Lied), Lied von Mary J. Blige (2001)

A Family Affair steht für:

 A Family Affair (1937), US-amerikanischer Spielfilm von George B. Seitz, erster Teil von Andy Hardy (Filmreihe)
 A Family Affair (1952), britischer Dokumentarfilm von Irving Jacoby
 A Family Affair (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Helen Lesnick
 A Family Affair (Musical), Musical von James Goldman, William Goldman und John Kander (1962)

Siehe auch:
 Familiensache